Arminia Hannover steht für: 
 eine Burschenschaft; vergl. Hannoversche Burschenschaft Arminia 
 einen Sportverein; vergl. SV Arminia Hannover